est le titre anglais des œuvres suivantes :
Vol de bijoux à l'Hôtel Métropole, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène le détective Hercule Poirot, initialement publiée en revue, au Royaume-Uni, le , dans le  de l'hebdomadaire  et reprise :
en 1924, dans l'édition britannique du recueil  ;
en 1925, dans l'édition américaine du recueil  ;
en 1987, dans le recueil français Marple, Poirot, Pyne et les autres ;
Vol de bijoux à l'Hôtel Métropole, téléfilm réalisé par Ken Grieve sur un scénario d'Anthony Horowitz, initialement diffusé en 1993, dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot, dont il constitue le  ( de la saison 5).